czułość (cecha)
 czułość filmu
 czułość analityczna
 czułość testu diagnostycznego
 czułość użytkowa odbiornika (w radiotechnice)
 czułość progowa
 czułość skrośna
 czułość wagi
 czułość libelli